Васи́лий Вла́сенко: Власенко, Василий Васильевич (1913 или 1915 — неизвестно) — советский футболист, вратарь.
 
 Власенко, Василий Михайлович (1921—2012) — советский ученый в области химической технологии, кинетики и катализа, доктор химических наук, профессор.
 Власенко, Василий Прокофьевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.